Vilhelm Nielsen er navnet på flere personer:

 Vilhelm Nielsen (1869-1964) (1869-1964)– dansk sagfører, hypotekforeningsdirektør og politiker (Vilhelm Henrik Nielsen)
 Vilhelm Nielsen (læge) (1874-1955) – dansk læge og kontorchef
 Vilhelm Nielsen (1878-1966) (1878-1966) – dansk forsikringsselskabsdirektør
 Vilhelm Nielsen (borgmester) (1883-1966) – dansk redaktør og borgmester
 Vilhelm Nielsen (fodboldspiller) (1899-1986) – dansk fodboldspiller (Vilhelm Emil Nielsen)
 Vilhelm Nielsen (undervisningsinspektør) (1917-2007) – dansk undervisningsinspektør